Lake George är en kommun (town) i Warren County, New York uppkallad efter sjön med samma namn.

Storlek
Kommunen hade 3 578 invånare vid folkräkningen 2000. Inom kommunen ligger municipalsamhället Lake George.

Referenser

Orter i delstaten New York
Warren County, New York